Un adepte  (du latin adeptus : « qui a acquis ») est à l'origine celui qui a atteint le « Grand œuvre » de l'alchimie ou adeptat. C'est aussi par extension celui qui touche au but d'un enseignement secret élitiste, d'une science. On parle également, par généralisation, d'adepte pour une personne ayant adopté une pratique, spirituelle, ou autre, ou simplement un usage nouveau.

Emplois du mot d'« adepte » dans quelques contextes 
 Ce titre est donnée à un alchimiste qui a acquis la pierre philosophale.

 Autrefois défini comme membre d'une secte, comme partisan farouche d'une doctrine, d'une science, d'un art, ou d'une pratique élitiste, cette définition a évolué entre le début et la fin du  vers une acception plus générale et plus populaire du terme (tout en conservant la notion d'engagement personnel). Cette dernière notion, a elle aussi dérivé vers un sens maintenant plus large : on dit couramment, de nos jours, que quelqu'un est adepte de telle activité, tel sport (adepte du ski de fond, par exemple), telle marotte, ou professe tel type d'engagement très ciblé qu'il s'agisse d'une activité de recherche particulière (ou spécialisée), d'une technique de pointe, ou d'une pseudo-science (adepte de l'ufologie, ou d'une branche peu connue de l'homéopathie par exemple).

 Adepte au sens de « maître spirituel » ou de guru, voir aussi : ésotérisme.

 Un Arhat, ou « Crucifié», est ésotériquement parlant, selon école Alice Bailey, et plus généralement selon la Société théosophique, un adepte : .

Notes et références

Bibliographie 
 

Ésotérisme